|-
| 25601 Франкопачіні (Francopacini)||||1 січня 2000||Обсерваторія Пістоїєзе||Маура Томбеллі,Лучано Тезі
|-
| 25602 Укаронія (Ucaronia)||||2 січня 2000||Обсерваторія Пістоїєзе||Андреа Боаттіні,Альфредо Каронія
|-
| (25603) 2000 AR4||||2 січня 2000||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| 25604 Карлін (Karlin)||||4 січня 2000||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (25605) 2000 AP7||||2 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25606 Chiangshenghao||||2 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25607 Tsengiching||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25608 Hincapie||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25609 Bogantes||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25610) 2000 AC20||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25611 Mabellin||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25612 Yaoskalucia||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25613 Bubenicek||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25614 Jankral||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25615 Votroubek||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25616 Riinuots||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25617 Thomasnesch||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25618) 2000 AJ34||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25619 Martonspohn||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25620 Jayaprakash||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25621) 2000 AF41||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25622) 2000 AN46||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25623) 2000 AY47||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25624 Кронекер (Kronecker)||||6 січня 2000||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| 25625 Верденет (Verdenet)||||5 січня 2000||Ле-Крезо||Жан-Клод Мерлен
|-
| (25626) 2000 AD50||||5 січня 2000||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (25627) 2000 AU50||||5 січня 2000||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| 25628 Куммер (Kummer)||||7 січня 2000||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| 25629 Mukherjee||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25630 Sarkar||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25631) 2000 AJ55||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25632) 2000 AO55||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25633) 2000 AB56||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25634) 2000 AZ59||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25635) 2000 AW61||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25636 Vaishnav||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25637) 2000 AL63||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25638 Ahissar||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25639 Fedina||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25640 Klintefelt||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25641) 2000 AT65||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25642 Adiseshan||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25643) 2000 AK68||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25644) 2000 AP70||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25645 Alexanderyan||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25646 Noniearora||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25647) 2000 AQ75||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25648 Baghel||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25649) 2000 AC78||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25650 Shaubakshi||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25651) 2000 AG81||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25652 Maddieball||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25653 Baskaran||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25654) 2000 AX85||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25655 Baupeter||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25656 Bejnood||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25657 Berkowitz||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25658 Bokor||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25659 Liboynton||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25660) 2000 AO88||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25661) 2000 AZ88||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25662 Chonofsky||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25663 Nickmycroft||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25664) 2000 AM89||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25665) 2000 AO89||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25666) 2000 AR89||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25667) 2000 AK91||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25668) 2000 AY94||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25669 Kristinrose||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25670 Densley||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25671) 2000 AW95||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25672) 2000 AX95||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25673 Di Mascio||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25674 Kevinellis||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25675) 2000 AX101||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25676 Jesseellison||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25677 Aaronenten||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25678 Ericfoss||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25679 Andrewguo||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25680 Walterhansen||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25681) 2000 AC107||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25682) 2000 AF110||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25683 Haochenhong||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25684) 2000 AB114||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25685 Katlinhornig||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25686 Stephoskins||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25687) 2000 AY117||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25688 Hritzo||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25689 Duannihuang||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25690 Iredale||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25691) 2000 AQ123||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25692) 2000 AJ124||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25693 Ishitani||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25694) 2000 AX124||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25695 Eileenjang||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25696 Kylejones||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25697 Kadiyala||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25698 Snehakannan||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25699) 2000 AD127||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25700) 2000 AA128||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

25600